Lubay, dj lubay, właśc. Michał Piotr Maksymilian Lubiszewski (ur. 1971 w Warszawie) – polski muzyk, producent muzyczny, DJ, tłumacz, scenarzysta, grafik, redaktor i twórca multimedialny.

Życiorys 
W połowie lat 80. rozpoczynał przygodę z muzyką w pochodzącym z Grochowa zespole RedAktors, działającym w Domu Kultury Kamionek. W 1986 stworzył swój pierwszy własny skład Melkior. W 1989 wyemigrował z Polski do Austrii. W Wiedniu przez kilka lat współtworzył grupę JFK (Joint Freak Kommando), grającą muzykę electro-rockową.

Od 1995 wydaje muzykę pod szyldem home+soul production. W połowie lat 90. rozpoczął współpracę z kolektywem Ticket Must Be Performation, który przekształcił się w zespół Transmisja. W 1996 wrócił do Polski, aby na stałe działać w Transmisji. W 1999 otrzymał od Jarosława Guły (obecnie CDQ) propozycję inicjacji klubu muzycznego o nazwie "Piekarnia".

W 2000 wyprodukował EP pod roboczym tytułem In the Way of Anna z wierszami Wisławy Szymborskiej, recytowanymi osobiście przez poetkę. W 2003 współtworzył wraz z VJ sw_jerzym projekt beat-pixel stanowiący połączenie improwizacji audio & video na żywo. W 2005 nagrał dwupłytowy materiał Dub me forward. W połowie 2006 reaktywował na krótko działalność zespołu Stage of Unity z Kristafarim, wracając do gry na gitarze basowej.

Po powrocie na scenę muzyczną w 2005 wyprodukował szereg dubowych remiksów utworów różnorodnych wykonawców, m.in. Depeche Mode ("Enjoy the silence – jazzdub rmx"), System of a Down ("Deconstructing System EP"), Reni Jusis ("Kiedyś Cię znajdę – dub remixes"), Kerd ("PaVilon – dub lounge rmx"), a także remiks utworu Jah jest prezydentem (Bengali Mix) dla zaprzyjaźnionego Vavamuffin, wydany w na płycie CD Dubang! w 2006.

W 2006 rozpoczął współpracę z telewizją, biorąc udział w projekcie filmowym o europejskiej kulturze wina na zlecenie TVP.

Od września 2006 redaktor naczelny popularno-naukowego magazynu "Galileo", emitowanego na antenie TV4 (ponad 350 odcinków + 50 odcinków "Galileo Extra"), który swą premierę miał 1 kwietnia 2007 i zbierał milionową widownię przed telewizorami.

W drugiej połowie 2006 stworzył grupę Czarny Lew, której członkowie wywodzili się ze środowiska klubu o tej samej nazwie na warszawskim Powiślu. Czarny Lew zagrał kilka koncertów (występ na UW został wydany na DVD) oraz zarejestrował kilka utworów studyjnych. We wrześniu 2007 grupa została rozwiązana, a Lubay związał się z zespołem Sedativa.

24 marca 2010, nakładem warszawskiego wydawnictwa Axis Mundi ukazała się biografia Rity Marley, wdowy po Bobie Marleyu, pod tytułem No Woman No Cry: Moje życie z Bobem Marleyem, w przekładzie (z dodatkiem autorskich przypisów do pierwszego polskiego wydania) Lubaya.

Lubay jest także autorem jednego z remiksów, opublikowanych na płycie Mariki Put Your Shoes On / Off (EMI 2010) o tytule Uplifted Talkdown (Lubay RMX), stanowiącym luźną interpretację premierowego singla Uplifter.

Dyskografia 
 Don't panic it's just the end of this world (CD 1995)
 Simple Pleasures (CD 1995)
 Uwikłany w Sensy (CD 1997)
 Transmisja: Lekkie Uderzenie (Hey Joe CD 1997, współtwórca)
 Didjital Dub (EP 1997)
 Self Service (CD 1998)
 Didjital Dub Reprise (EP 1998)
 Miles Akbar (EP 1999)
 Devlish (EP 2000)
 Fela Remixed (EP 2002)
 In the Way of Anna (EP 2003)
 Dub me Forward (2CD 2005)
 Synthesis (CD 2006)
 Vavamuffin: Dubang! (Karrot Kommando CD 2006, twórca remiksu Jah Jest Prezydentem (Bengali Mix))
 Perpetuals (EP 2007)
 CZARNY LEW Live @ the Uni: Tribute to the Martyrs (Bleoncz Film DVD 2007, wykonawca, produkcja, montaż)
 Dubs & Loops (CD 2008)
 Elements (CD 2009)
 VA.VERSION.001 (CD 2009 Laif – Import/Export)
 Marika: Put Your Shoes On / Off (EMI Polska 2CD 2010, twórca remiksu Uplifted Talkdown (Lubay RMX))

Publikacje 
 Jürgen Kemmler, Na narty!, Diogenes, Warszawa 1999 (tłum.)
 Timothy White, Catch a Fire – Życie Boba Marleya. Axis Mundi, Warszawa 2007 (współpraca przy 2. wydaniu – przekład piosenek)
 Rita Marley (with Hattie Jones) – No Woman No Cry – Moje życie z Bobem Marleyem. Axis Mundi, Warszawa 2010 (autor przekładu)

TV 
 Katarzyna Kolenda-Zaleska, Chwilami Życie Bywa Znośne, TVN 2010 (autor ilustracji muzycznej do filmu dokumentalnego o Wisławie Szymborskiej)

Przypisy 

Polscy didżeje
Polscy producenci muzyczni
Polscy tłumacze literatury angielskojęzycznej
Polscy scenarzyści
Polscy graficy
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1971